Чурляев:

 Чурляев, Владимир Викторович (род. 1989) — российский футболист, игрок в мини-футбол.